Finyl Vinyl — живий альбом англійської групи Rainbow.

Композиції 
 Spotlight Kid - 5:00
 I Surrender - 5:45
 Miss Mistreated - 4:21
 Jealous Lover - 3:10
 Can’t Happen Here - 4:15
 Tearin' Out My Heart - 8:04
 Since You Been Gone - 3:40
 Bad Girl - 11:15
 Stone Cold - 4:30
 Power - 4:22
 Man on the Silver Mountain - 8:20
 Long Live Rock ’n’ Roll - 7:12
 Weiss Heim - 5:10

Склад 
 Джо Лінн Тернер - вокал
 Річі Блекмор - гітара
 Девід Розенталь - синтезатор
 Роджер Гловер - басс-гітара
 Чак Бурги - ударні

Джерела 
 Finyl Vinyl  allmusic
 Finyl Vinyl  last.fm

Альбоми Rainbow